Instituto Federal de Sergipe
 Sistemas de funções iterativas
 Ifs (Calvados)
 Les Ifs

Desambiguações de siglas